Лобина Негра има више значења:

 Лобина Негра, Клуб де Песка (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лобина Негра, Клуб де Песка, Каза и Тиро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику